Едред ( или -{Edred}-) је био енглески краљ, рођен 923. а умро 23. новембра 955.

Рођен је као син краља Едварда Старијег и Едгиве Кентске. На престолу је наследио брата Едмунда, који је убијен 26. маја 946. а крунисо га је 16. августа кентерберијски надбискуп на крунидбеном камену у Кингстону.

Током своје владавине постигао је знатне успехе у борби против Викинга. Године 954. заузео је Јорк убивши последнјег викиншког краља Ерика.
Био је изразито побожан али и болешљив човек. Умро је 955. године, а наследио га је братанац Едви.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 923.
Умрли 955.
Краљеви Енглеске
Енглески принчеви
Владари у Европи у X веку